David Liss, écrivain, essayiste et novéliste américain
 Jessica Liss, nageuse sud-africaine
 Johann Liss, peintre baroque allemand
 Lucas Liss, coureur cycliste sur piste allemand

Toponymie 
 Liss (Hampshire)